Krokholmen ist der Name von

Krokholmen (Nordfjord), Insel in Nordfjord in Norwegen
Krokholmen (Göteborger Schärengarten), Insel im Göteborger Schärengarten
Krokholmen (Stokksund), Insel im Stokksund in Norwegen